Plassac kan syfta på:
 Plassac, Charente-Maritime
 Plassac, Gironde